Elan puede referirse a:

 Automóviles:
 Elan (Marca), marca eslovena de artículos deportivos.
 Lotus Elan, modelo de los años 60 y años 90 de Lotus Cars.
 Personajes:
 Elán, cantante mexicana.
 Música:
 Élan, sencillo de la banda de metal sinfónico Nightwish, para su álbum Endless Forms Most Beautiful en 2015.